Les élections législatives suédoises de 1970 se sont déroulées le . Ce sont les premières tenues après la réforme constitutionnelle qui fait du Riksdag un Parlement unicaméral. Le Parti social-démocrate d'Olof Palme reste au pouvoir.

Résultats 

Suede
1970
Election Suede
1970 en Suède